Крижевский — фамилия; имеет женскую форму Крижевская.
 Крижевский, Григорий Зиновьевич (1918—1992) — советский художник, педагог, заслуженный художник Украины.
 Крижевский, Константин Станиславович (1926—2000) — советский футболист, центральный защитник, заслуженный мастер спорта СССР, игрок Олимпийской и национальной сборной СССР.